ou U-108 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boot durant la Première et Seconde Guerre mondiale :
 L'Unterseeboot 108, de type U 93 a été construit en 1917 et a participé à la première bataille de l'Atlantique durant la Première Guerre mondiale avant de se rendre à la France en 1918.
 Durant la première Guerre mondiale, l'Allemagne a possédé un autre sous-marin avec un nom similaire:
 SM UB-108, un sous-marin de Type UB III lancé en 1918 et qui a coulé en 1918
 L'Unterseeboot 108 a été construit en 1940 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale avant d'être coulé en 1944.

Sources 

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1940